У може да се отнася за:

 У – кирилска буква
 У – историческа държава
 У – китайски език